

Аккемер — гірський масив у складі Казахського дрібносопковика
 Аккемер — село, Мугалжарський район, Актюбинська область
 Аккемер — село, Уїльський район, Актюбинська область

Див. також 
 Аккемерський сільський округ
 Кемер